Сен-Вере́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 155 км на захід від Діжона, 55 км на північ від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 173 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 368,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Верен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Верен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр